Эдерсон — бразильское личное имя, используемое также как спортивный псевдоним:

 Алвес Рибейро Силва, Эдерсон (род. 1989) — бразильский футболист, нападающий.
 Онорато Кампос, Эдерсон (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сантана ди Мораес, Эдерсон (род. 1993) — бразильский футболист, вратарь.
 Сантос Лоренсо да Силва, Эдерсон Жозе дос (род. 1999) — бразильский футболист, полузащитник.
 Тормена, Эдерсон (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник оборонительного плана.
 Фофонка, Эдерсон (род. 1974) — бразильский футболист, нападающий.